Bruce Dale Parfitt (* 1952), un botaniste américain
 David Parfitt (* 1958), un producteur de film britannique
 Edward Parfitt (1820-1893), un jardinier, naturaliste et entomologiste anglais
 Fred Parfitt
 Harold Parfitt (1921–2006), un gouverneur de la Zone du Canal de Panama américain
 Judy Parfitt (* 1935), une actrice britannique
 Rick Parfitt (1948–2016)
 Karen Parfitt Hughes

Patronyme anglais